Władysław Kiernik – polski polityk
 Kiernik (strumień)